Luke Philp, född 6 november 1995, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Chicago Blackhawks i National Hockey League (NHL) och spelar för Rockford Icehogs i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Stockton Heat i AHL och Kootenay Ice och Red Deer Rebels i Western Hockey League (WHL).

Philp blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Luke Philp NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Luke Philp hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1995
Levande personer
Personer från Canmore
Idrottare från Alberta
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Canmore Eagles
Spelare i Kootenay Ice
Spelare i Red Deer Rebels
Alumner från University of Alberta
Spelare i Stockton Heat
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Chicago Blackhawks
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft